Нуади́бу (), ранее Порт-Этье́нн () — город на северо-западе Мавритании. Административный центр области Дахлет-Нуадибу.

География 
Расположен на берегу Атлантического океана, на восточном побережье мыса Кап-Блан (Рас-Нуадибу), примерно в 450 км к северу от Нуакшота. Западная часть мыса Рас-Нуадибу принадлежит Западной Сахаре. Город является крупным центром рыболовства.

Транспорт 
В 1963 году был построен грузовой порт, соединённый железной дорогой с месторождениями железной руды в районе города Фдерик в Сахаре (около 670 км). Вблизи города расположен Международный аэропорт Нуадибу. Нуадибу соединён с Нуакшотом автомобильной дорогой RN2, кроме того, автомобильное шоссе соединяет город с границей Западной Сахары, примерно в 70 км к северу.

Нуадибу является популярной отправной точкой для африканских мигрантов, которые пытаются достичь на различных плавсредствах Канарских островов. Этот опасный маршрут становится популярным начиная с 2006 года, когда миграционный контроль значительно усилился на побережье Марокко, а также вокруг испанских анклавов Сеута и Мелилья.

Население 
По данным официальной переписи 2001 года численность населения города составляла 113 400 человек. Это делает Нуадибу третьим по величине городом страны (после Нуакшота и Киффы).

Динамика численности населения города по годам:

Источники 

Порты атлантического побережья Африки
Города Мавритании